Pascasius, eine Form des Namens Paschasius, ist der Name von:

 Pascasius (Glasmacher), römischer Glasmacher im 6. Jahrhundert
 Pascasius Robertus: Paschasius Radbertus (um 785 – um 865), Theologe, Abt von Corbie
 Daniel Pascasius z Osterberku: Daniel Paschasius von Osterberg (1634–1711), tschechischer Grundherr